I Saw Three Ships ( «Я видел три корабля») —  популярная английская рождественская песня. Обычно она считается детской песенкой, ввиду незатейливости слов, наличия повторяющихся строчек и схожести со считалочкой. Самое раннее упоминание о песне датируется XVII столетием (вероятнее всего, Дербишир). Наиболее известный вариант текста песни был опубликован в сборнике Christmas Carols, Ancient and Modern Уильяма Сэндса (1833 год).

Песня звучана в начальных титрах известной экранизации романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд», вышедшей в 1935 г. Песня использована во флэш-сериале Weebl and Bob (эпизод «Christmas 4») и в сериале South Park (эпизод «Классические рождественские песни от мистера Хэнки», в исполнении Шелли Марш; эта версия вошла на диск Mr. Hankey's Christmas Classics). Кавер-версии на песню записали Стинг, Джон Андерсон и Blackmore's Night.

Текст 

I saw three ships come sailing in
On Christmas day, on Christmas day;
I saw three ships come sailing in
On Christmas day in the morning.

And what was in those ships all three,
On Christmas day, on Christmas day?
And what was in those ships all three,
On Christmas day in the morning?

Our Savior Christ and His lady,
On Christmas day, on Christmas day;
Our Savior Christ and His lady,
On Christmas day in the morning.

Pray whither sailed those ships all three,
On Christmas day, on Christmas day?
Pray whither sailed those ships all three,
On Christmas day in the morning?

O they sailed into Bethlehem,
On Christmas day, on Christmas day,
O they sailed into Bethlehem,
On Christmas day in the morning.

And all the bells on Earth shall ring,
On Christmas day, on Christmas day;
And all the bells on Earth shall ring,
On Christmas day in the morning.

And all the angels in Heav’n shall sing,
On Christmas day, on Christmas day;
And all the angels in Heav’n shall sing,
On Christmas day in the morning.

And all the souls on Earth shall sing,
On Christmas day, on Christmas day;
And all the souls on Earth shall sing,
On Christmas day in the morning.

Then let us all rejoice amain,
On Christmas day, on Christmas day;
Then let us rejoice amain,
On Christmas day in the morning.

Рождественские песни